Стенхаммар:

Фамилия 
 Стенхаммар, Вильгельм (1871—1927) — шведский композитор.
 Стенхаммар, Фредрика (1836—1880) — шведская оперная певица.
 Стенхаммар, Эльса (1866—1960) — шведская органистка и хоровой дирижёр.
 Стенхаммар, Эрнст (1859—1927) — шведский архитектор.

Двойная фамилия 
 Флайгар-Стенхаммар, Анна (1880—1968) — шведская театральная и киноактриса.